А-50 (изделие «А», по кодификации НАТО: Mainstay — «Оплот») — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева совместно с НПО «Вега» (Московский научно-исследовательский институт приборостроения), на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126.
Вместе с радиотехническим комплексом «Шмель», установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Принят на вооружение в 1989 году. Серийное производство осуществлялось в Ташкенте на заводе им. В. П. Чкалова.
Впервые был показан на МАКС-95. Участвовал в военных парадах 9 мая 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2020 годов в Москве.

История создания 
К началу 1970-х годов самолёт ДРЛО Ту-126 уже морально устарел и требовал замены.

В 1969 году было принято правительственное решение о начале разработки нового радиотехнического комплекса, который должен был обнаруживать и сопровождать скоростные малозаметные воздушные цели, летящие у земли. Его созданием занялся Московский научно-исследовательский институт приборостроения. В качестве носителя рассматривались различные варианты авиационных КБ страны, но остановились на тяжёлом военно-транспортном самолёте Ил-76.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 1973 года создание нового самолёта РЛДН было предписано таганрогскому ОКБ-49 под руководством А. К. Константинова.

В Таганроге на летающую лабораторию Ту-126ЛЛ(А) установили опытный радиотехнический комплекс «Шмель».
Начиная с 1 августа 1977 года выполнено 9 оценочных полётов, затем самолёт передали в Раменское, где он продолжал использоваться для испытаний.

В этом же 1977 году в ОКБ Бериева начато переоборудование первого Ил-76, которое продолжалось более года.
Первый полёт с заводского аэродрома переоборудованного из серийного Ил-76 нового самолёта (ещё без радиоэлектронного комплекса) выполнен 19 декабря 1978 года, экипажем во главе с В. П. Демьяновским. Эта первая машина стала летающим стендом для отработки комплекса.

В сентябре 1977 года ОКБ Бериева передали второй Ил-76, а 30 марта 1981 года в Таганрог отправился и третий самолёт, переоборудование которого завершилось в октябре 1983 года.

16 августа 1979 года начались совместные государственные испытания, а также наземная отработка аппаратуры на борту машины. Всего в Таганроге с декабря 1978 по октябрь 1983 года в А-50 было переоборудовано три Ил-76.

На первом А-50 определялись лётно-технические характеристики и опробовались системы обеспечения РТК, на втором сам РТК и пилотажно-навигационный комплекс «Пунктир», на третьем — комплекс РЭП и спецоборудование.
Основная часть ГСИ проходила в ГК НИИ ВВС на аэродроме Ахтубинск в период с 1980 по 1985 год. Председателем госкомиссии был назначен Главный маршал авиации П. С. Кутахов. По воспоминаниям участников событий, каждый испытательный полёт А-50 занимал практически полный рабочий день всего испытательного ахтубинского полигона, так как требовал привлечения значительного количества оборудования, самолётов и наземных измерительных пунктов из состава трекового комплекса.

В 1987 году для отработки модернизированного комплекса «Шмель-2» была переоборудована летающая лаборатория под шифром Ту-126 ЛЛ(2А). Самолёт передали в ГК НИИ ВВС, где он находился на испытаниях до октября 1990 года, когда Постановлением Совета министров СССР работы по созданию самолётов были прекращены. Машина была отправлена на свалку в 1992 году. В качестве временной меры была создана переходная версия самолёта, который оснастили модернизированным комплексом «Шмель-М», имеющим увеличенную дальность обнаружения целей и расширенные возможности по их сопровождению. Кроме того, РЛС этих А-50 имеет пассивный режим определения и противодействия средствам РЭБ противника, а быстродействие ЦВМ выросло почти в 2 раза за счёт обновления элементной базы. В зарубежных источниках его иногда называют А-50У и А-50М, что не совсем верно. На вооружение модернизированный самолёт поступил в 1990 году.

Радиолокационная станция, работающая в сантиметровом диапазоне, способна обнаружить цель класса «истребитель», летящую на малой высоте на дальности до 200—400 км, на большой высоте — 300—600 км. Морские цели обнаруживаются на удалении до 400 км. Количество одновременно сопровождаемых целей до 150, число одновременно наводимых истребителей — 10-12.

С 1985 по 1988 год выполнялась опытная эксплуатация на базе строевых частей.

Официально на вооружение комплекс был принят в 1989 году.

Все серийные самолёты А-50 были построены на Ташкентском авиазаводе (ТАПОиЧ). Для этого на заводе была создана соответствующая инфраструктура. Для наземных испытаний и доводки оборудования РТК на территории авиазавода и его лётно-испытательной станции (ЛИС) создали целый ряд наземных стендов и специально организовали филиалы НПО «Вега-М» и ПО «Октябрь». Трудоёмкость производства А-50 по сравнению с Ил-76МД была больше в 6-7 раз.
Цена самолёта на начало 1990-х гг. составляла 250—270 млн долларов, что было в 10 раз дороже производства базовой транспортной модели Ил-76, и в целом выходила дороже постройки одного Ту-160 или Ан-124.

После распада СССР дооснащение и модернизация этих самолётов выполнялись на ТАНТК имени Бериева.

За создание данного комплекса Постановлением Правительства РФ от 16 января 1996 года группе ведущих специалистов авиационной и радиотехнической промышленности, а также ВВС присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники. Среди лауреатов А. К. Константинов, Г. С. Панатов и С. А. Атаянц.

Модернизация (А-50У) 

В 2003 году начались работы по модернизации находящихся в строю А-50, причём, как непосредственно РТК, так и самолёта. В полном объёме они развернулись в 2008 году. Самолёт получил наименование А-50У.
Заводские испытания машины продолжались до июля 2009 года, а совместные завершились 26 ноября того же года.

Помимо работ по радиотехническому комплексу, были усовершенствованы САУ и комплекс связи. Модернизированы рабочие места членов тактического экипажа самолёта, теперь информация отображается не на дисплеях с ЭЛТ, а на жидкокристаллических индикаторах (однако определённый скепсис вызывает широкое применение в оборудовании самолёта комплектующих иностранного производства).

В отсеке операторов РТК наконец-то оборудовали места для отдыха и буфет с бытовым оборудованием.

Высоких технических характеристик РЛС удалось достигнуть за счёт введения сквозного канала цифровой обработки радиолокационной информации и модернизации приёмного и передающего устройств; нарастить возможности функционального программного обеспечения позволила замена БЦВМ на новую, которая построена на современных цифровых вычислительных машинах с большей производительностью и быстродействием. Модернизации подвергнута также система отображения на рабочих местах операторов".

Конструкция 

Основное оборудование самолёта — радиотехнический комплекс «Шмель», построенный на базе БЦВМ «Аргон-50». В составе комплекса:
 трёхкоординатная РЛС с пассивным каналом пеленгации;
 аппаратура съёма и отображения полученной информации;
 система активного запроса—ответа и передачи команд или информации целеуказания перехватчикам;
 цифровой вычислительный комплекс для решения задач управления, наведения истребителей на воздушные цели;
 аппаратура командной линии радиоуправления;
 система связи, ЗАС и телекодовая аппаратура;
 аппаратура документирования;
 система государственного опознавания.
Вес аппаратуры — 20 тонн.

С комплексом работают 10—11 операторов (командир РТК, старший штурман наведения, два штурмана наведения, старший оператор сопровождения и два оператора сопровождения, а также бортинженеры РТК, РЛС, средств связи). 
Лётный экипаж — 5 человек.

Помимо комплекса «Шмель», на самолёте установлен бортовой комплекс обороны, в составе которого средства активного и пассивного радиопротиводействия, а также системы постановки инфракрасных помех.

Планер самолёта получил следующие изменения в конструкции:
 новый носовой обтекатель;
 вместо остекления штурманской кабины установлен радиопрозрачный обтекатель;
 установлена штанга дозаправки;
 на левом борту отсутствуют дверь и люк аварийного выхода № 1;
 перед крылом установлен обтекатель антенн спутниковой связи;
 за крылом установлен на пилонах вращающийся грибообразный обтекатель антенны РЛС кругового обзора диаметром 10,5 м и высотой 2 м;
 в основании киля установлен воздухозаборник систем охлаждения аппаратуры РТК;
 увеличенные боковые обтекатели, для размещения дополнительного оборудования и более мощной ВСУ;
 на боковых обтекателях установлены отражающие экраны, выполненные в виде аэродинамических поверхностей (крылышек);
 зашиты створки грузового люка;
 иллюминаторы основного и аварийных выходов, боковые и верхние окна кабины лётчиков, а также окна кабины штурмана имеют металлизацию для защиты экипажа от СВЧ-излучения.

Модификации 

Примечание. Самолёт «976 СКИП», несмотря на схожий с А-50 внешний вид, не имеет отношения к самолётам ДРЛО и предназначен для совершенно других задач: самолёты задействованы для контроля параметров при испытаниях баллистических и крылатых ракет. Базируются в Раменском 4 машины (на хранении).

На вооружении 
:

 ВВС России — 3 А-50 и 6 А-50У, по состоянию на 2022 год.
:
 ВВС Индии — 3 А-50ЭИ, по состоянию на 2014 год. В 2003 году был заключён контракт на поставку 3 А-50ЭИ, который был выполнен в 2010 году.

:

 Авиация ПВО СССР :
 67-я отдельная авиационная эскадрилья ДРЛО в/ч 32457 (20 машин), аэродром Зокняй, г. Шауляй, Литовская ССР (с 1985 до 1992 года). Расформирована, самолёты переданы в 144-й ОТАП ДРЛО.
 Авиационный отряд (два А-50 и 1 Ил-76) в составе 192-го гв. Керченского Краснознамённого ВТАП (в/ч 26212), аэродром Укурей (Ареда), РСФСР, с 1985 по 1995 гг. Формировался на аэродроме Улан-Удэ (Восточный) в 1985 году, перелетел в Укурей в 1988 году. Расформирован, самолёты переданы в 144-й ОТАП ДРЛО.
 18-й отдельный авиационный отряд ДРЛО (два А-50 и 1 Ил-76) на аэродроме Витебск-Северный (с 1985 года). В 1993 году 18-й ОАО передан в состав ВС РФ и перелетел на аэр. Ахтубинск 929-го ГЛИЦ, в дальнейшем вошёл в штат 144-го ОТАП ДРЛО.
 144-й отдельный полк ДРЛО в/ч 89449. Сформирован на аэродроме Берёзовка (Печора) в 1989 году, 20 самолётов А-50. Передислоцирован на аэродром Иваново (Северный) в 1998 году.

ТЭЧ 978-го отдельного транспортного полка авиации ПВО на аэродроме Клин (Клин-5) была единственной, которая ремонтировала и проводила регламенты Ил-76 и А-50, в результате чего данные самолёты регулярно перелетали на данный аэродром для планового технического обслуживания.

Некоторые источники ошибочно указывают на ещё одного эксплуатанта А-50 — Иран, но на самом деле там была собственная разработка самолёта ДРЛО на базе Ил-76МД под названием «Adnan-2».

Эксплуатация 
Первый самолёт А-50 перелетел на аэродром Шауляй в 1984 году, следующие четыре перелетели в 1987, ещё по пять машин поступили в 1988 и в 1989 годах. В 1984 году, работая с аэродрома Витебск, А-50 принял участие в учениях «Запад-84» (с посадками на аэродромах в ГДР и Польше).

В Витебске и Улан-Удэ было сформировано по авиационному отряду на А-50. Штатная численность каждого отряда составляла два А-50 и один Ил-76.

Также на А-50 все звания по штату были на ступень выше, чем в аналогичных подразделениях ВТА. Отличительной особенностью комплектования подразделений ДРЛО на А-50 было практически полное отсутствие в штате военнослужащих срочной службы (то есть только офицеры и прапорщики).
Всё время А-50 были засекречены.

Первая встреча А-50 с разведчиком НАТО произошла 4 декабря 1987 года над Баренцевым морем, когда самолёт попал в объективы норвежского патрульного самолёта Р-3В «Орион».

В 1988—1991 годах самолёты А-50 несли боевое дежурство в системе ПВО. Также, с целью отработки взаимодействия А-50 облетели всю страну, с посадкой на всех более-менее крупных аэродромах на территории СССР.

Боевое применение 

С самого начала самолёты типа А-50 привлекаются на различные учения, а также на другие подобные мероприятия. Периодически выполняются вылеты на контроль воздушного пространства сопредельных территорий (например, самолёты А-50 работали над Чёрным морем по Турции, во время войны в Ираке).

Начиная с конца 1994 года, три самолёта работали с оперативного аэродрома Приволжский, контролируя воздушное пространство над Чечнёй, с целью предотвращения полётов с сопредельных территорий в помощь сепаратистам. Аналогичные задачи самолёты А-50 выполняли и во время антитеррористической операции зимой 1999—2000 годов.

В апреле 2000 года один самолёт А-50 был взят ВВС Индии в краткосрочную аренду у ВВС России вместе с российским экипажем (также на борту присутствовали индийские военнослужащие). Было выполнено десять полётов на контроль воздушного пространства. Базировался самолёт на аэродроме Чандиханг.

С конца 2015 года А-50 используется Россией в военной операции в Сирии в составе Авиационной группы ВКС России в Сирии. Так, А-50У «Таганрог» в декабре 2017 г. возвратился из Сирии в аэродром Иваново-Северный.
Один самолёт переброшен на авиабазу Хмеймим в феврале 2018 года.

А-50ЭИ применялся Индией в ходе пограничного конфликта с Пакистаном в 2019 году.

А-50 применяется в ходе вторжения России на Украину 2022 году.

По сообщениям белорусской оппозиционной огранизации BYPOL, один самолёт был серьёзно повреждён на военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля 2023 года.

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Число мест:
 Экипаж: 5 человек
 Тактический экипаж: 10 человек
 Длина: 48,27 м
 Размах крыла: 50,5 м
 Высота: 14,8 м
 Максимальный диаметр фюзеляжа: 4,8 м
 Площадь крыла: 300 м²
 Нормальная взлётная масса: 190 000 кг
 Объём топлива: 109 480 л
 Двигатели: 4 × ТРДД «Д-30КП»
 Тяга максимальная: 4 × 12 000 кгс

Лётные характеристики 
 Крейсерская скорость: 800 км/ч
 Практическая дальность: 7500 км
 длина разбега: 1540 м
 длина пробега: 1050 м
 Продолжительность полёта:
 Максимальная без дозаправки: 9,3 ч.
 Патрулирование на удалении 1000 км:
 Без дозаправки: 4 ч.
 С 1 дозаправкой: 7 ч.
 Практический потолок: 12 000 м
 Нагрузка на крыло: 633 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,34 кгс/кг

Радиолокационная станция 
Источники
 Дальность обнаружения воздушных целей:
 факелы баллистических нестратегических ракет: 800 км (оптическими средствами)
 бомбардировщиков: до 650 км
 истребителей: 300 км
 крылатых ракет (ЭПР = 1 м²): 215 км
 Дальность обнаружения наземных целей:
 одиночной цели типа пусковой установки оперативно-тактических ракет: до 300 км
 групповой цели типа «колонна танков»: до 250 км
 Дальность обнаружения морских целей (с ЭПР 250 м²): до радиогоризонта
 Количество сопровождаемых воздушных целей: до 300
 Диапазон частот:
 радиотехнической разведки: 0,5~18 ГГц
 радиоразведки: 50~500 МГц
 Количество управляемых истребителей:
 командное наведение: 12
 бортовое наведение: 30

См. также 
  А-100
  Ту-126
  Ан-71
  KJ-2000
  Shaanxi KJ-200
  Boeing E-3 Sentry (AWACS)
  Boeing 737 AEW&C
  Boeing E-767
  Adnan
  Embraer R-99
  IAI EL/M-2075 Phalcon
  IAI EL/W-2085
  EL/W-2090
  EADS CASA C-295 AEW
  Saab 340 AEW&C
  Saab 2000 AEW&C

Примечания

Ссылки 
 Авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50 // на ВКО
 Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления АК ДРЛОУ «А-50»
 А-50Э
 А-50У
 АО Концерн «Вега»

Литература 
 Авиация и космонавтика 2014 03

Самолёты ДРЛО
Четырёхдвигательные реактивные самолёты
Самолёты с Т-образным оперением